Tijdens de wereldbeker schaatsen 2014/2015 werd voor de vierde keer de Grand World Cup berekend.

In de derde editie was het de Amerikaan Shani Davis die er met het eindklassement vandoor ging. Hij werd onttroond door nieuwkomer Pavel Koelizjnikov die de grote prijs van 20.000 Amerikaanse dollar won.

Puntentelling 
De puntentelling is afwijkend van de puntentellingen voor de losse onderdelen. Bij elke individuele afstand krijgt alleen de top vijf punten voor dit klassement. Bovendien, als een afstand twee keer in één weekend wordt verreden, zoals de 500 meter en de 1000 meter tijdens de sprintwereldbeker in Heerenveen, krijgt een schaatser slechts halve punten. Bij de wereldbekerfinale zijn de te verdienen punten 1,5 keer zo hoog. Ook de massastart telt mee.

 * En 1000 meter tijdens Heerenveen-2

Eindstand 
In de onderstaande tabel staat de eindstand van de Grand World Cup van dit seizoen. In de linkerhelft van de tabel zijn de resultaten uitgesplitst per wereldbekerwedstrijd, in de rechterhelft van de tabel zijn de resultaten uitgesplitst naar schaatsafstand. Beide helften komen uiteraard op dezelfde totaalscore uit.

Grand World Cup mannen